Richard Lewis (1914–1990) walesi operaénekes (tenor)
 Richard Lewis (1947) amerikai humorista, színész
 Richard Lewis (1954) brit teniszező, sportvezető
 Richard Lewis (1960) angol rockzenész, basszusgitáros, a Skunk Anansie együttes tagja